Grohn steht für:
 Grohn (Bremen), einen Ortsteil von Vegesack in Bremen

Grohn ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Grohn, deutscher Autor
 Hans Grohn (1898–1972), deutscher Chemiker
 Hans Werner Grohn (1929–2009), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Marlon Grohn (* 1984), deutscher Autor, Blogger und Herausgeber
 Ursel Grohn (1927–2020), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Gron
 Krohn
 Crohn
 Kroon
 Croon
 Kron
 Cron (Begriffsklärung)